Zac Dalpe (né le  à Paris dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 

|-
| 2007-2008 || Vees de Penticton ||BCHL ||46 ||27 ||36 ||63 ||14 ||15 ||8 ||9 ||17 ||4
|-
| 2008-2009 || Université d'État de l'Ohio ||CCHA ||37 ||13 ||12 ||25 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Université d'État de l'Ohio ||CCHA ||39 ||21 ||24 ||45 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || River Rats d'Albany ||LAH ||9 ||6 ||1 ||7 ||0 ||8 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
| 2010-2011 || Hurricanes de la Caroline ||LNH ||15 ||3 ||1 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Checkers de Charlotte ||LAH ||61 ||23 ||34 ||57 ||21 ||16 ||6 ||7 ||13 ||6
|-
| 2011-2012 || Hurricanes de la Caroline ||LNH  ||16 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Checkers de Charlotte ||LAH ||56 ||18 ||14 ||32 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Checkers de Charlotte ||LAH ||54 ||21 ||21 ||42 ||12 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2012-2013 || Hurricanes de la Caroline ||LNH  ||10 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Canucks de Vancouver ||LNH ||55 ||4 ||3 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Comets d'Utica ||LAH ||6 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Americans de Rochester ||LAH ||44 ||16 ||12 ||28 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Sabres de Buffalo ||LNH ||21 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Wild de l'Iowa ||LAH ||8 ||3 ||1 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota ||LNH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota ||LNH  ||9 ||1 ||2 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa ||LAH ||12 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland ||LAH ||20 ||8 ||7 ||15 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus ||LNH ||12 ||0 || 0 || 0 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 	
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland ||LAH ||35 	||11 || 15 || 26 || 35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus ||LNH ||1 ||0 || 1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 	
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland ||LAH ||55 	||33 || 22 || 55 || 43 ||8 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland ||LAH ||18	||7 || 4 || 11 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 12 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Monsters de Cleveland ||LAH || 5 || 3 || 1 || 4 || 5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH ||  || 

| 153 || 14 || 14 || 28 || 36 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 
2007-2008 : 
nommé joueur au meilleur esprit sportif de l'association Interior de la BCHL.
champion de la BCHL avec les Vees de Penticton.
2008-2009 : nommé dans l'équipe des recrues de la CCHA.
2009-2010 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la CCHA.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
2010-2011 : nommé dans l'équipe des recrues de la LAH.

Références 

Naissance en novembre 1989
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Panthers de la Floride